У термина «сото» есть несколько значений:

 Сото-сю — крупная японская буддистская школа; также слово сото применяется ко всем школам дзэн направления цаодун, не обязательно японского происхождения.
 Сото (басото, басуто) — народ, проживающий в Южной Африке, один из народов ЮАР и основное население Лесото.
 Кроме того, «сото» может означать один из языков, на котором говорят представители народа сото:
 Сесото, или южный сото — распространён на территории провинций ЮАР Фри-Стейт и Гаутенг, а также в Лесото.
 Северный сото, или сепеди (по названию диалекта, лёгшего в основу литературного языка), — распространён главным образом в провинциях ЮАР Лимпопо, Мпумаланга и Гаутенг.
 Сото (западный оджибва; Saulteaux) — один из оджибвейских языков.
 Сото — село, Мегино-Кангаласский улус, Якутия, Россия.

Персоналии 
 Сото, Алексис (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Сото, Антонио (1897—1963) — аргентинский политический деятель.
 Сото Альфаро, Бернардо (1854—1931) — президент Коста-Рики (1886—1890).
 Сото, Бланка (род. 1979) — мексиканская актриса и модель.
 Сото, Джефф Скотт (род. 1965) — американский рок-певец пуэрто-риканского происхождения.
 Сото, Джо (род. 1987) — американский боец смешанного стиля.
 Сото, Диего (род. 1998) — чилийский футболист.
 Сото, Доминго де (1494—1560) — испанский теолог, философ-схоласт, механик и экономист, комментатор Аристотеля.
 Сото Карасс, Хесус (род. 1982) — мексиканский боксёр.
 Сото, Мануэль Эстебан (род. 1994) — колумбийский легкоатлет.
 Сото Аренас, Мигель Анхель (1963—2009) — мексиканский ботаник.
 Сото, Рикардо (род. 1999) — чилийский стрелок из лука.
 Сото, Себастьян (род. 2000) — американский футболист.
 Сото, Сесар (род. 1971) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Сото, Талиса (род. 1967) — американская актриса и фотомодель.
 Сото, Уго Рафаэль (род. 1967) — аргентинский боксёр-профессионал.
 Сото, Умберто (род. 1980) — мексиканский боксёр-профессионал.
 
 Сото, Хафет (род. 1976) — коста-риканский футболист и тренер.
 Сото, Хесус Рафаэль (1923—2005) — венесуэльский художник.
 Сото, Хорхе (род. 1971) — перуанский футболист.
 Сото, Хуан (род. 1998) — доминиканский бейсболист.
 Сото, Элвин (род. 1996) — мексиканский боксёр.
 Сото, Эльвио (1930—2001) — чилийский кинорежиссёр.
 Сото, Элькин (род. 1980) — колумбийский футболист.
 Сото Энрикес, Фернандо (1939—2006) — гондурасский военный деятель, герой так называемой Футбольной войны.
 

 Агирре Сото, Родриго (род. 1994) — уругвайский футболист.
 Бараона де Сото, Луис (1548—1595) — испанский поэт эпохи Возрождения.
 Бланко Сото, Педро (1795—1829) — боливийский политический и государственный деятель, в течение недели занимал пост президента страны (1828—29).
 Бласко Сото, Мириам (род. 1963) — испанская дзюдоистка.
 Браво де Сото Вергара, Виктор Даниэль (род. 1983) — испанский футболист.
 Бусси Сото де Альенде, Ортенсия (1914—2009) — чилийский общественно-политический деятель, жена президента Чили Сальвадора Альенде.
 Вильчес Сото, Вальтер (род. 1982) — перуанский футболист.
 Вильчес Сото, Оскар (род. 1986) — перуанский футболист.
 Медель Сото, Гари Алексис (род. 1987) — чилийский футболист.
 Мендоса Сото, Карлос Антонио (1856—1916) — колумбийский и панамский юрист, журналист и государственный деятель, исполняющий обязанности президента Панамы (1910).
 Морера Сото, Алехандро (1909—1995) — коста-риканский футболист.
 Ортис Сото, Данило (род. 1992) — парагвайский футболист.
 Осса Сото, Хорхе Альберто (род. 1956) — епископ Римско-католической церкви.
 Санчес Сото, Жулья (род. 1978) — андоррский футболист.
 Санчес-Рико Сото, Иван (Рики; род. 1980) — испанский футболист.
 Уэрта де Сото, Хесус (род. 1956) — испанский экономист и политический философ.
 Эрнандес Сото, Джованни (род. 1976) — колумбийский футболист.